В отборочную группу 4 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Италия, Украина, Хорватия, Литва, Эстония и Словения. Матчи проходили с 4 сентября 1994 года по 15 ноября 1995 года.

Победитель группы, Хорватия, напрямую вышла в финальную стадию Евро-96. Италия, занявшая второе место, также вышла в финальную стадию благодаря высоким показателям среди вторых команд своих групп.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
12 мячей
  Давор Шукер

7 мячей
  Джанфранко Дзола

5 мячей
  Тимерлан Гусейнов

4 мяча
  Фабрицио Раванелли
  Златко Захович

3 мяча
  Мартин Рейм
  Дарюс Мацюлявичюс
  Арунас Шуйка
  Примож Глиха
  Сашо Удович

2 мяча
  Звонимир Бобан
  Роберт Просинечки
  Деметрио Альбертини
  Вальдас Иванаускас
  Джони Новак

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 1996
Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году